Gallersberg ist der Ortsname von

 Gallersberg (Attenkirchen), Ortsteil der Gemeinde Attenkirchen, Landkreis Freising, Bayern
 Gallersberg (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern